Bovanj je ime več naselij:
 Bovanj, naselje v Srbiji
 Bovanj (Aleksinac), naselje v Srbiji
 Bovanj (Kruševac), naselje v Srbiji